Motociklistična Velika nagrada Nemčije 2005 je bila deseta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2005. Potekala je 31. julija 2005.

Razred MotoGP

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2005
2005